Зачепиловка — топоним на Украине:

Зачепиловка — село в Полтавской области.
Зачепиловка — посёлок городского типа в Харьковской области.